Стефан Станев може да се отнася за:

 Стефан Станев (1913 – 2005) – български стопански деец;
 Стефан Станев (р. 1939) – български ботаник.